Mapei – azienda italiana di materiali per l'edilizia
Mapei – squadra italiana di ciclismo maschile su strada, attiva in campo professionistico tra il 1993 ed il 2002
 Mapei Stadium - Città del Tricolore – stadio di Reggio Emilia

Persone
Mapei (1983) – cantante statunitense di origini svedesi
Camillo Mapei (1809-1853) – sacerdote e teologo italiano, figura eminente del Protestantesimo italiano del periodo risorgimentale